Футбольная лига Англии в сезоне 1960/61 — 63-й сезон Футбольной лиги Англии с момента её основания и третий сезон Футбольной лиги, состоящей из четырёх дивизионов.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур». Второй дивизион выиграл «Ипсвич Таун». Третий дивизион выиграл «Бери», Четвёрый дивизион — «Питерборо Юнайтед».

Первый дивизион

Результаты матчей Первого дивизиона

Второй дивизион

Результаты матчей Второго дивизиона

Третий дивизион

Результаты матчей Третьего дивизиона

Четвёртый дивизион

Результаты матчей Четвёртого дивизиона

Ссылки 
 Футбольная лига 1960/61 на RSSSF.com 

1960
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1960 году
Спорт в Великобритании в 1961 году